Angelico – che ha natura di angelo

Onomastica
Angelico – nome proprio di persona, maschile di Angelica

Persone
Beato Angelico – pittore italiano
Mario Angelico – ricercatore italiano

Voci correlate
Angelica